Кири́лл Станюко́вич:
 Станюкович, Кирилл Владимирович (1911—1986) — советский геоботаник и географ.
 Станюкович, Кирилл Петрович (1916—1989) — советский астроном, газодинамик.